Karkeansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karkeansaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Karkeansaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar